Рать — река, правый приток Сейма, протекает по территории Щигровского и Курского районов Курской области. Длина реки — около 40 км. Берёт своё начало вблизи поселка Суходол, Щигровского района, летом пересыхает. Поэтому принято считать, что исток находится чуть выше поселка Плодовый, в районе деревни Озерки.

Имеет 2 притока слева. В районе посёлка 1-е Есенки впадает река Озерёнка. В лесу, неподалеку от деревни Грязный Колодезь впадает река Лазверт.

В среднем течении берега заболочены, поросли кустарником и деревьями, которые являются прибежищем птиц и животных.

Пересекает автодорогу Курск — Воронеж — Р22 (Борисоглебск) между поселком 1-е Красниково и селом Беседино. Впадает в Сейм вблизи деревни Алябьево.

Примечания 

Притоки Сейма
Реки Курской области
Водные объекты Курского района (Курская область)‎
Водные объекты Щигровского района